Halai () ist in der antiken Geographie:

 Halai, eine Stadt in der Landschaft Lokris
 Halai Aixonides, ein Demos der attischen Phyle Kekropis
 Halai Araphenides, ein Demos der attischen Phyle Aigeis, siehe Artemida (Attika)
 Halai (Kreta), ein Ort auf der Insel Kreta
 Halai (Kyrenaika), ein Ort in der Landschaft Kyrenaika